Heinz Wengler – ciclista su strada tedesco
 Lisa Wengler – calciatrice lussemburghese
 Maximilian Wengler – generale tedesco della Wehrmacht